Бородиновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бородиновка — село в Абайском районе Карагандинской области.
 Бородиновка — название села Кайракты, Каргалинский район Актюбинской области до 11 июля 2007 года.
 Бородиновка — название села Шыгырлы, Темирский район Актюбинской области до 26 ноября 2001 года.

Россия 
 Бородиновка — деревня в Данковском районе Липецкой области, в 1978 г. включена в состав села Баловнёво.
 Бородиновка — деревня в Становлянском районе Липецкой области, упразднена в 2001 г.
 Бородиновка — село в Варненском районе Челябинской области.